«План Б» () — фильм режиссёра Алана Пола 2010 года.

Сюжет 
Зои слегка за 30, и у неё нет мужа и ребенка, но есть план. Она обращается к врачам с просьбой сделать ей искусственное оплодотворение. Но самое интересное, что как только Зои узнает, что беременна, она встречает свою любовь — Стэна (Алекс О’Лафлин), после этого и начинаются трудности в её жизни, ведь не так-то просто рассказать о своей беременности мужчине, которого только что встретила, и который ей очень сильно нравится.

В ролях 
 Дженнифер Лопес — Зои
 Алекс О’Лафлин — Стэн
 Микаэла Уоткинс — Мона
 Дэннил Харрис — Оливия
 Эрик Кристиан Олсен — Клайв
 Энтони Андерсон — Дэд
 Норин ДеВулф — Дафни
 Дженнифер Элиз Кокс — продавщица в Детском мире
 Мелисса Маккарти — Кэрол
 Том Босли — Артур
 Мэрибет Монро — Лори
 Роберт Клейн — Доктор Скотт Харрис
 Линда Лавин — Нана
 Карлис Бёрк — Табита
 Сезар Миллан — в роли самого себя (камео)

Русский дубляж 

 Фильм дублирован студией «Пифагор» в 2010 году.
 Режиссёр дубляжа — Всеволод Кузнецов.

Роли дублировали:

 Наталья Грачёва — Зои
 Александр Коврижных — Стэн
 Татьяна Шитова — Мона
 Евгений Вальц — Клайв
 Диомид Виноградов — Дэд
 Екатерина Виноградова — Дафни
 Юлия Черкасова — Кэрол
 Артём Карапетян — Артур
 Ольга Зубкова — Лори
 Олег Форостенко — Доктор Скотт Харрис
 Светлана Старикова — Нана
 Ирина Киреева — Табита
 Всеволод Кузнецов — в роли самого себя (камео)

Съёмочная группа 
 Режиссёр — Алан Пол.
 Продюсер — Тодд Блэк, Дэвид Дж. Блумфилд, Джейсон Блюменталь.
 Сценарист — Алан Пол.
 Оператор — Ксавьер Перес Гробет.
 Композитор — .
 Монтаж — Присцилла Нид-Френдли.
 Подбор актёров — Ричард Хикс, Дэвид Рубин.
 Художники-постановщики — Присцилла Эллиот.
 Декоратор — Кэти Лукас.
 Художник по костюмам — Карен Патч.

Дополнительные факты 
 На одном из зданий в районе, где живёт Зои, есть граффити (написано внутри контура сердца), который гласит: «МА + JL» (Marc Anthony + Jennifer Lopez); это явная ссылка на реального мужа Лопес, Марка Энтони.
 Слоган фильма: «Влюбиться. Выйти замуж. Родить ребёнка. Порядок произвольный.»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт фильма
 

Фильмы Алана Пола
Фильмы-мелодрамы США
Кинокомедии США
Кинокомедии 2010 года
Романтические комедийные фильмы 2010-х годов
Романтические кинокомедии США
Фильмы на английском языке
Фильмы CBS Films